Прая-Гранди:

 Прая-Гранди — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Прая-Гранди — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.